Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Avenger:

 HMS Avenger — шлюп, спущен на воду в 1778 как 8-пушечный брандер HMS Lucifer (1778). Переименован в HMS Avenger при перестройке в шлюп в 1779, продан в 1783.
 HMS Avenger (1794) — 16-пушечный шлюп, бывший французский Vengeur. Захвачен в 1794 продан в 1802.
 HMS Avenger (1803) — шлюп, бывший «купец» Elizabeth. Закуплен в 1803. Затонул в том же году.
 HMS Avenger (1804) — 18-пушечный шлюп, бывший угольщик Thames. закуплен в 1804, разбился в 1812.
 HMS Avenger (1845) — деревянный колесный фрегат, спущен на воду в 1845, разбился у берегов Северной Африки в 1847.
 HMS Avenger (D14) — эскортный авианосец типа Avenger, заложен как торговое судно Rio Hudson, переоборудован на стапеле, спущен на воду в 1940. Передан Королевскому флоту по ленд-лизу, потоплен подводной лодкой U-155 в 1942.
 HMS Avenger (LST 3011) — танкодесантный корабль, спущен на воду в 1945 как LST 3011. переименован HMS Avenger в 1947 , продан Индийскому королевскому флоту в 1949, переименован в Magar в 1951.
 HMS Avenger (F185) — фрегат типа 21, спущен на воду в 1975. Участвовал в Фолклендской войне, продан Пакистану в 1994, переименован в Tippu Sultan.

См. также 
 USS Avenger